Ekmnesie steht für:

 Anterograde Amnesie
 Zeitgitterstörung